Robert Lund er navnet på flere personer:

 Robert Lund (læge) (1887-1960) – dansk professor, dr.med.
 Robert Lund (bankdirektør) (1890-1962) – dansk bankdirektør
 Robert Lund (nazist) (1922-1947) – henrettet dansk nazist